De Philadelphia Eagles (of simpelweg de Eagles) is een professioneel American footballteam uit Philadelphia, Pennsylvania. Ze komen uit in de oostdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). Het team werd opgericht op 8 juni 1933 en begon met spelen in datzelfde jaar, toen er plaats was voor een extra team in de NFL.

Het team heeft driemaal een NFL kampioenschap gewonnen (1948, 1949 en 1960), allen in de periode voordat de American Football League (AFL) en de National Football League (NFL) samengevoegd werden in de NFL. Daarnaast hebben de Eagles drie keer de finale van de Super Bowl bereikt die voor het eerst in het seizoen 2017/18 werd gewonnen.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (1)
 2017

NFL-titels voor 1970 (3)
 1948, 1949, 1960

Conference-titels (5)
 voor 1967: 1960
 1980, 2004, 2017, 2022

Divisie-titels (16)
 voor 1967: 1947, 1948, 1949, 1960,
 1980, 1988, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2013, 2017
 2019, 2022

Deelnames play-offs (29)
 1947, 1948, 1949, 1960, 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1989,
 1990, 1992, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006,
 2008, 2009, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

Playoff Bowls
 Deelnames: 1961, 1966

Externe link 
Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sportclub in Philadelphia